

Astronomia
23041 Hunt – asteroide della fascia principale

Geografia

Contea di Hunt – contea del Texas
Hunt – località del Texas, nella contea di Kerr

Personaggi immaginari
Ethan Hunt – personaggio della serie di film Mission: Impossible
Owen Hunt – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy

Persone

Pagine correlate
Classe Hunt
David Hunt
Irene Hunt
Hunter